Джалил Фарзали оглы Мамедов (; 12 ноября 1910, , Елизаветпольская губерния — 20 июня 1953, Баку) — советский азербайджанский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился 12 ноября 1910 года в селе  Елизаветпольского уезда Елизаветпольской губернии (ныне  Азербайджана).

Участник Великой Отечественной войны. На фронте с июня 1941 года, дослужился до звания майора. Воевал в составе 416-й стрелковой дивизии.

В 1934—1953 годах — заведующий Евлахским районным отделом народного образования, директор советско-партийных школ в Закатале и Казахе, первый секретарь Масаллинского райкома, секретарь Бакинского обкома КП Азербайджана, заместитель заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КП Азербайджана. В 1948 году обеспечил своей работой перевыполнение в среднем по Масаллинскому району планового сбора урожая табака на 25,8 процентов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1949 года за получение в 1948 году высоких урожаев табака Мамедову Джалилу Фарзали оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовал в общественной жизни Азербайджана. Член КПСС с 1931 года. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 2-го и 3-го созыва. Делегат XIX съезда КП Азербайджана, где избран членом ЦК.

Скончался 20 июня 1953 года в Баку.

Литература 
 
 

Первые секретари районных комитетов КП Азербайджана
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 3-го созыва
Члены ЦК КП Азербайджана
Делегаты съездов КП Азербайджана